Beppe Cottafavi (1955) – imprenditore e curatore editoriale italiano
Gaetano Cottafavi (...–...) disegnatore ed incisore italiano del XIX secolo
Max Cottafavi (1964) – chitarrista italiano
Vittorio Cottafavi (1862-1925) – politico italiano e senatore del Regno d'Italia
Vittorio Cottafavi (1914-1998) – regista e sceneggiatore italiano